
Termin Kinin ima više značenja.

 Kinin (peptid), grupa strukturno srodnih polipeptida iz autakoidne familije
 Kinin (lek), prirodni alkaloid sa antipiretskim, antimalarijskim, analgetskim, antiinflamatornim dejstvom.